Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Wilkes-Barre :
 l', un croiseur léger dont la quille a été posée pour un navire nommé Wilkes-Barre mais qui fut commissionné comme  ;
 l', un croiseur léger en service de 1943 à 1947.

Wilkes-Barre